Ориентал:
 Ориентал () — английский джентльменский клуб, основанный в 1824 году. Клуб расположен неподалёку от улицы Оксфорд в Лондоне. Символом клуба является индийский слон.
 «Ориентал» — португальский футбольный клуб из Лиссабона.
 Ориентал — порода кошек.

См. также 
 «Ориенталь» — уругвайский футбольный клуб из города Ла-Паса департамента Канелонес.